Resultats de la Fórmula 1 a la temporada de l'any 1993.

És la temporada núm. 44 de la història del Campionat del món de la F1.

Sistema de puntuació 
Es disputen un total de setze (16) curses.

S'adjudiquen punts als sis primers llocs (10, 6, 4, 3, 2 i 1) i es tenen en compte tots els resultats (en lloc dels 11 millors).

També es comptabilitzen els punts pel Campionat del món de constructors.

No es donen punts per la volta més ràpida.

Curses

Posició final del Campionat de constructors del 1993

Classificació del mundial de pilots del 1993 

(Clau de colors)

Referències

Enllaços externs 

 La Fórmula 1 a l'any 1993

Temporades de Fórmula 1
Competicions esportives del 1993